Fuji-Cola è una bevanda creata per promuovere Alberto Fujimori, ex presidente del Perù. Questa bevanda è stata creata dai suoi sostenitori per la promozione e per la raccolta dei fondi per la campagna elettorale del 2006. È suo figlio, Kenji Fujimori, che ha registrato il marchio.

Collegamenti esterni 

Cola